Пе́рья, пе́нне () — макаронные изделия в виде трубочек со скошенными срезами длиной до 15 см.

Этимология 
Название этого вида макаронных изделий происходит от итальянского слова «penna» — «перо». Пенне Ригате — один из самых любимых форматов пасты всего итальянского полуострова, для которого почти в каждом регионе своё название. Например, в Умбрии их называют «споле» (от ит. spole — челноки), а на юге — «малтальяти» (от ит. maltagliati — плохо нарезанные).

Происхождение 
Перья — одна из немногих форм макаронных изделий с известной датой и местом рождения. В 1865 году производитель макаронных изделий из Сан-Мартино-д’Альбаро (близ Генуи) Джованни Баттиста Капурро запатентовал машину для диагональной нарезки макарон. Это важное изобретение позволяло разрезать свежие макароны в данной форме, не раздавливая их, и получать готовое изделие с размером от 3 см до 50 см.

Виды 
 Пенне ригате () — ребристые перья,
 Пеннете ригате () — ребристые перья меньшего размера,
 Мецце пенне ригате () — ребристые перья, короче и толще, чем пенне ригате,
 Пенне лише () — гладкие перья,
 Пенне меццане () — гладкие перья, длиннее и тоньше, чем пенне лише,
 Пенне а кандела () — гладкие перья, короче и толще, чем пенне лише,
 Пенне пикколе () — маленькие перья.

Применение 
Перья, как правило, готовятся до состояния «аль денте», а затем подаются с соусами. Пенне также часто добавляют в салаты и запеканки.
«Al dente» (аль денте) — означает степень приготовления пасты, в переводе с итальянского языка () означает «на зуб». В состоянии Al dente макаронные изделия ещё достаточно твердые и не успели развариться. Для того, что бы добиться Al dente, следует придерживаться определённого времени приготовления. Обычно пасту варят указанное на упаковке время, но, чтобы она получилась Al dente, нужно варить на минуту меньше.

Не все макаронные изделия можно приготовить таким способом. Дело в том, что настоящую пасту изготовляют в Италии только из твёрдых сортов пшеницы, в которых содержится больше белка и клейковины, а значит и мука получается более плотной. Если паста приготовлена не из такой муки, то в процессе варки продукт разбухает и становится слишком мягким и липким. Так что для аль денте подходит паста только из твёрдых сортов пшеницы.
Помимо пасты, Al dente может означать ещё и степень готовности риса в ризотто, и даже овощей.

Пенне по своей форме идеально подходит под такие соусы как маринара, песто, аррабиата. А пенне с соусом аррабиата был даже несколько раз упомянут в нескольких фильмах, «La Grande Bouffe» Марко Феррери и «Roma» Федерико Феллини.

Пенне Ригате отлично сочетаются с самыми разнообразными соусами, начиная от традиционных томатных или мясных, до более изобретательных и оригинальных, основанных на сочетании овощей и сыров. Они также прекрасно подходят для создания различных запеканок и с легкостью станут главным блюдом праздничного обеда. Изящная форма Пенне Ригате будет идеальна и для густых насыщенных блюд, как, например, в классическом рецепте пасты «Боскайола».

Примечания 

Макаронные изделия
Итальянская кухня